Эбрима Дарбо (; родился 6 июня 2001, Серекунда) — гамбийский футболист, полузащитник клуба «Рома» и национальной сборной Гамбии.

Клубная карьера 
Летом 2017 года стал игроком футбольной академии итальянского клуба «Рома». 2 мая 2021 года дебютировал в основном составе «Ромы» в матче итальянской Серии A против «Сампдории», выйдя на замену Гонсало Вильяру. 6 мая 2021 года дебютировал в Лиге Европы УЕФА в матче против «Манчестер Юнайтед».

Карьера в сборной 
В октябре 2020 года получил свой первый вызов в национальную сборную Гамбии. 5 июня 2021 года дебютировал за сборную в матче против Нигера.

Достижения 
 «Рома»
 Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте итальянской Серии A 

Футболисты Гамбии
Игроки сборной Гамбии по футболу
Игроки ФК «Рома»